Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2018./19. je osvojila ekipa "Mlake" iz Rijeke.

Prva liga 

 

 

 Izvori:   
 kuglanje hr, 1. HKL 2018./19.  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. HKL 2018./19.  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo

Druga liga

Istok 

 Izvori:   
 kuglanje hr, 2. HKL Istok 2018./19.   
 kuglacki-savez-os.hr, 2. HKL Istok 2018./19.  
 kuglacki-savez-os.hr, 20. kolo

Sjever 

 Izvori:   
 kuglanje hr, 2. HKL Sjever 2018./19.   
 kuglanje hr, 14. kolo

Zapad 

 Izvori:   
 kuglanje hr, 2. HKL Zapad 2018./19.   
 kuglanje hr, 18. kolo

Kvalifikacije za ulazak u 1. HKL 
Igraju pobjednici skupina "Druge HKL".  

 Izvori:   
 kuglanje hr

Povezani članci 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene
 Kup Hrvatske u kuglanju za žene 2018./19.

Vanjske poveznice  
 kuglanje.hr, Hrvatski kuglački savez 
 kuglanje.hr, Hrvatske kuglačke lige - sezona 2018./2019. 
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije

Izvori 
 
 kuglanje.hr, ''Popis Hrvatskih kuglačkih liga za muške - sezona 2018./2019. / Popis Hrvatskih kuglačkih liga za žene - sezona 2018./2019., preuzeto 30. ožujka 2019. 
  

2018-19